Geografia:
 Albemarle – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Stanly
 Albemarle () – hrabstwo w stanie Wirginia w USA
 Albemarle Sound – zatoka Oceanu Atlantyckiego u wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, w stanie Karolina Północna
 Albermale (Isabela) – wyspa w archipelagu Galapagos

Okręty:
 CSS „Albemarle” – konfederacki okręt pancerny z czasów wojny secesyjnej
  – nazwa kilku okrętów marynarki wojennej USA

Inne:
 Armstrong Whitworth Albemarle – samolot brytyjski
 hrabia Albemarle () – brytyjski tytuł szlachecki
 książę Albemarle () – brytyjski tytuł szlachecki